Лукинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лукинское сельское поселение — входит в Чагодощенский район, Вологодская область
 Лукинское сельское поселение — входит в Сычёвский район, Смоленская область
 Лукинское сельское поселение — входит в Сандовский район, Тверская область